Dolce far niente (italienisch für süßes Nichtstun) ist der Titel:

 eines Filmes des rumänischen Regisseurs Nae Caranfil aus dem Jahr 1998, siehe Die süße Kunst des Müßiggangs
 eines Gemäldes aus dem Jahr 1880 von John William Waterhouse